Aegopodium angelicifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Aegopodium angelicifolium ingår i släktet kirskålssläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kirskålssläktet
angelicifolium